Jean Ambroise peut désigner :
 Jean Ambroise (?-1676), imprimeur français du  ;
 Jean Ambroise (), imprimeur français, fils de Jean Ambroise (?-1676) ;
 Jean Ambroise Baston de Lariboisière (1759-1812), un général français de la Révolution et de l’Empire.